Hrubá může být:

 hrubá mše nebo jen hrubá – poslední mše slavená před polednem o nedělích a slavnostech

 zeměpisný název
 Hrubá Borša – slovenská obec ležící v Bratislavském kraji v okresu Senec
 Hrubá Skála – obec v okrese Semily v Libereckém kraji
 Hrubá Skála (zámek) – zámek nedaleko od Turnova nad obcí Hrubá Skála
 Hrubá Vrbka – obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji

 příjmení osob
 Anna Hrubá (1902–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Berta Hrubá (1946–1998) – československá pozemní hokejistka
 Dagmar Hrubá (* 1938) – česká politička
 Michaela Hrubá (* 1998) – česká atletka
 Olga Hrubá (* 1927) – česká aktivistka, bojovnice za lidská práva
 Věra Hrubá (1919–2003) – československá reprezentantka v krasobruslení
 Vlasta Hrubá (1918–1996) – česká divadelní a filmová herečka a zpěvačka

Související články 
 Hrubý